Dasyuris decisaria är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1863. Dasyuris decisaria ingår i släktet Dasyuris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
decisaria